Pictures of You (The Cure) - single van The Cure
 Pictures of You (The Last Goodnight) - single van The Last Goodnight
 Pictures of you (Downes Braide Association) - album van Downes Braide Association